Освобожде́ние по́ля — тактический приём, позволяющий освободить необходимое для другой фигуры поле.

В шахматной композиции освобождение поля для короля называется разблокированием. Как тема в задаче освобождение поля часто сочетается с жертвой фигуры — т. н. освобождающая жертва.

Литература 
 

Шахматная тактика
Темы в шахматной композиции